Gorch Fock, nave tedesca varata nel 1933
Gorch Fock, nave tedesca varata nel 1958
Gorch Fock, pseudonimo di Johann Kinau, scrittore tedesco